Појам Варни се може односити на следеће:

 Варни западнословенско племе, део племенског савеза Бодрића.
 Варни насеље у Италији у округу Ђенова, региону Лигурија.